Franciaország
Murs, település Indre megyében
Murs, település Vaucluse megyében

Személyek 
Olly Murs brit énekes-dalszerző